Dukagjini steht für:

 Dukagjini (Stamm), albanischer Stamm und Adelsfamilie
 Dukagjini (Ort), Ort in Albanien
 Fürstentum Dukagjini, Fürstentum im Mittelalter

Dukagjini ist der Familienname folgender Personen: 
 Lekë Dukagjini (um 1410–nach 1481), albanischer Fürst
 Nikollë II. Dukagjini (um 1410–nach 1481), albanischer Adliger
 Pal Dukagjini (1385–1446), albanischer Fürst
 Pal III. Dukagjini (1411–1458), albanischer Fürst
 Tanush I. Dukagjini, Ahnherr des Stammes Dukagjini, siehe Tanush I. (Dukagjini)

Siehe auch:
 Dukagjin